

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Tatary – część miasta Ciechanów
 Tatary – część miasta Lublin
 Tatary – część miasta Zakopane
 Tatary – przysiółek wsi Biały Dunajec w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Biały Dunajec
 Tatary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Tatary – kolonia wsi Czersk w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Tatary – część wsi Widełka w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa
 Tatary – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin
 Tatary – przysiółek wsi Wrotkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Tatary – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Tatary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski

Miejscowości na Białorusi 
 Tatary – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Tatary – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Raków.

Zobacz też 
 Brzóski-Tatary
 Tatary – wieś w rejonie samborskim (od 1965 Załużany)